

Musique 
 La Fièvre, une chanson de Suprême NTM sortie en 1995 ;
 , une chanson de Julien Doré sortie en 2020.

Cinéma 
 La Fièvre (A Febre), un film brésilien de Maya Da-Rin sorti en 2019.

Littérature 
La Fièvre, un recueil de nouvelles de J. M. G. Le Clézio, paru en 1965.
 La Fièvre, un roman de Sébastien Spitzer, paru en 2020.
 La Fièvre, un roman de Aude Lancelin, paru en 2020.

Voir aussi 
 La fièvre, un état lié à la température corporelle.
 Fever, traduction anglo-saxonne du terme 'fièvre'.

Références